Waizendorf ist der Ortsname von

 Waizendorf (Bechhofen), Ortsteil des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Waizendorf (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Waizendorf (Stegaurach), Ortsteil der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Waizendorf (Trebgast), Ortsteil der Gemeinde Trebgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Waizendorf (Wolframs-Eschenbach), Ortsteil der Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Waitzendorf
 Weitzendorf